Růžová má více významů:

 růžová – barva, spojení červené a bílé
 od růže – přídavné jméno souvisejcící s květinou

lidská sídla 
 Růžová (okres Děčín) (Rosendorf) – obec v okrese Děčín
 Růžová (vojenský újezd Hradiště) (Rosskarth, Rosengarten), katastrální území a zaniklé sídlo (1544–1954) ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary, někdejší součást panství Vintířov, po roce 1850 krátce obcí, v roce 1869 až do vysídlení osada obce Kojetín, dnes spadající do obce Radonice (okres Chomutov) v okrese Chomutov. 
 Růžová (Janušov) (Rosadorf, Rosendorf), bývalá osada poblíž obce Janušov v okrese Bruntál, dnes spadající do místní části Janovice ve městě Rýmařov. 
 Růžový – vesnice, součást městské části Brno-Chrlice

 ulice
 Růžová (Praha)

biologické názvy 
 Helmovka růžová – jedovatá houba
 Weigelie růžová – okrasný keř
 Troudnatec růžový
 Plameňák růžový
 Kakadu růžový

geografické názvy
 Růžová (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Bruntál
 Růžová hora – hora v Krkonoších mezi Pecí pod Sněžkou a Sněžkou, přestupní stanice lanových drah
 Růžový hřeben– skalní hřeben na pravém břehu Labe severně od Děčína
 Růžová vyhlídka – skalní vyhlídka na pravém břehu Labe severně od Děčína
 Růžový vrch – přírodní rezervace v CHKO Pálava v okrese Břeclav
 Růžový vrch – hora, na které leží bývalé město Hora Svaté Kateřiny
 Růžový vrch – místní název a název zastávky MHD v Karlových Varech
 Růžový vrch – ulice v Lubech, okres Cheb
 Růžový ostrov – krátce existující esperantistický mikronárod v Jaderském moři
 Růžový palouček – památný park u Litomyšle

Jiné názvy 
 Růžový (příjmení), Růžová (příjmení)
 Neviditelný růžový jednorožec – imaginární božstvo vytvořené jako parodie
 Růžový šum – akustický jev, barva šumu
 Ordinace v růžové zahradě – televizní seriál
 Růžový panter – více významů (rozcestník)
 Růžová revoluce (Revoluce růží) – pokojné demonstrace v Gruzii v roce 2005, pojmenování vychází ze symbolu protestů, růží

Související články 
 Růžový ostrov (rozcestník)

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno